«Спасибо, родная» — песня Виктора Резникова, написанная в 1991 году. После гибели автора песня обрела популярность в исполнении Михаила Боярского.

Создание 
Виктор Резников посвятил эту песню своей жене Людмиле. Исполнялась автором.

Версия М. Боярского 

Михаилу Боярскому песня показалась слишком короткой, поэтому по его просьбе поэт Алексей Римицан дописал третий куплет

Дополнительные факты 
 В 1999 году песню «Спасибо, родная» исполнил Виктор Салтыков в передаче «Музыкальный ринг».

Песни СССР
Песни России
Песни на русском языке
Песни 1991 года
Песни Виктора Резникова
Песни Михаила Боярского